Alexandre Vitkine (1910-2014), photographe et cinéaste expérimental français
 Antoine Vitkine (1977), journaliste et écrivain français
 Benoît Vitkine (1983), journaliste français

 Joel-Peter Witkin, photographe plasticien américain.